Wila Qullu (aymara wila röd, qullu berg, också Huila Kkollu, Huilacollo, Vila Kkollu, Vilacollo, Wila Collu, Wila Kkollu, Wila Kollu, Wila Qollu, Wilacollo, Wilacolo, Wilakhollu, Wilakkollu) kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Cerro Wila Khollu, berg i Oruro
 Cerro Wila Kkollu (berg i Oruro, lat -18,38, long -68,97), berg i Oruro, 
 Wila Qullu (Bolivia-Chile), Bolivia, Chile, 

Robotskapade Boliviaförgreningar